MVI steht für:
 Music Video Interactive, ein DVD-basiertes Bild- und Tonträgerformat
 Melt Volume Index, siehe Schmelzflussindex
 die japanische Miyako-Sprache, nach dem SIL-Code
 den Flughafen Manetai auf Papua-Neuguinea, nach dem IATA-Code
 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg

mvi steht für:
 Miyako (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache auf den Miyako-Inseln, japanische Präfektur Okinawa

MVI